«Весна» () — социал-демократическая, прогрессивная политическая партия Польши, которая выступает за европейский курс развития страны. Партия основана в 2019 году бывшим мэром города Слупск и открытым гомосексуалом Робертом Бедронем.

Участие в выборах 
Первыми выборами для партии были выборы в Европарламент в 2019 году. На этих выборах «Весне» удалось получить три мандата. На парламентских выборах 2019 года партия вошла в коалицию «Левые» вместе с партиями СДЛС и Razem, получив в итоге одно место из 100 в Сенате и 13 мест из 460 в Сейме.

Объединение с СДЛС 
14 декабря 2019 года было объявлено, что партия «Весна» объединится с партией СДЛС. Название новой партии — «Новые левые» (польск. Nowa Lewica). Объединение произошло в октябре 2021 года.

Примечания 

Политические партии Польши
Политические партии, основанные в 2019 году
Левоцентристские партии